Елена Васильевна Ковалёва () — заместитель Председателя Правительства области. Министр финансов Кировской области. Глава города Кирова.

Биография 
Родилась 15 декабря 1963 года в посёлке городского типа Свеча Кировской области. В 1991 году окончила Кировский сельскохозяйственный институт по специальности экономист — организатор сельскохозяйственного производства.

06.1983 — 08.1983 Инспектор отдела личного страхования Управления госстраха по Кировской области

08.1983 — 08.1984 Старший экономист инспекции госстраха по Свечинскому району

08.1984 — 10.1990 Секретарь комсомольской организации СПТУ № 37

10.1990 — 10.1991 Инструктор Свечинского райкома КПСС.

11.1991 — 08.1997 Старший государственный налоговый инспектор, начальник отдела учета и отчетности Государственной налоговой инспекции по Свечинскому району

08.1997 — 11.2000 Заведующая финансовым отделом Свечинского района

11.2000 — 11.2001 Заместитель начальника отдела планирования, анализа доходов и ценных бумаг финансового управления Кировской области

11.2001 — 09.2004 Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления Кировской области

09.2004 — 09.2006 Заместитель главы департамента финансов Кировской области

09.2006 — 07.2008 Глава департамента финансов Кировской области

07.2008 — 03.2009 Заместитель Председателя Правительства области. Глава департамента финансов Кировской области.

03.2009 — 07.2011 Глава департамента финансов Кировской области

07.2011 — 07.2015 Заместитель Председателя Правительства области. Глава департамента финансов Кировской области

С 1 июля 2015 года по 27 октября 2016 Заместитель Председателя Правительства области. Министр финансов Кировской области.

09.2017 — по н.в. Глава города Кирова. Председатель Кировской городской Думы

Прошла стажировку в США и Германии.

Член партии «Единая Россия».

Награды 
 За безупречную и добросовестную работу в органах исполнительной Кировской области, за инновации в области бюджетной политики награждена Почетной грамотой Правительства Кировской области.
 Неоднократно удостоена благодарности Губернатора области.
 Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» за значительный вклад в совершенствование финансовых механизмов, способствующих повышению эффективности экономики и социальной сферы страны.
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003, 2012).
 Почётный знак «За безупречную государственную службу».

См. также 
Руководители города Кирова

Примечания

Ссылки 

Главы Кирова